Svetovni pokal v smučarskih skokih 2005 je šestindvajseta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Pokal narodov

Viri 
 

2005 v športu
2005